William Walker Stockfleth kan henvise til flere personer:

 William Walker Stockfleth (søofficer) (1737-1818) – dansk søofficer
 William Walker Stockfleth (amtmand) (1802-1885) – dansk amtmand og politiker